— посёлок в Японии, находящийся в уезде Сибата префектуры Мияги.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Мияги региона Тохоку. С ним граничат города Иванума, Какуда и посёлки Огавара, Мурата, Ватари.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается пихта твёрдая, цветком — цветок сакуры, птицей — Phasianus versicolor.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Мияги